Willoughby může být:

křestní jméno
 Willoughby Hamilton (1864–1943) – irský tenista
 Willoughby Wallace Hooper (1837–1912) – anglický vojenský fotograf

příjmení
 Brian Willoughby (* 1949) – anglický kytarista
 Hugh Willoughby (1507–1554) – anglický mořeplavec a průzkumník